Кулько́в — фамилия; имеет женскую форму Кулькова.

 
 Кульков, Артур (род. 1983) — российский манекенщик.
 Кульков, Василий Сергеевич (1966—2020) — советский и российский футболист и тренер.
 Кульков, Владислав (род. 1986) — художник, актёр и музыкант.
 Кульков, Евгений Васильевич (1922—2010) — ученый в области управления действием боеприпасов, ректор Ленинградского механического института.
 
 Кульков, Никита Геннадьевич (1969—2000) — Герой Российской Федерации.
 Кульков, Николай Григорьевич (род. 1943) — советский хоккеист.
 Кульков, Олег Сергеевич (род. 1978) — российский легкоатлет.

См. также 
 Кулько, Олег Петрович (род. 1960) — советский и российский оперный певец.